liliom, növénynemzetség
 Liliom, női keresztnév
 liliom, heraldikai elem

Művészet
 Liliom, Molnár Ferenc színműve (1909)
 Liliom, Kertész Mihály 1919-es filmje
 Liliom, Frank Borzage 1930-as filmje
 Liliom, Fritz Lang 1934-es filmje
 Liliom, Eros Macchi 1968-as olasz filmje